Als Schlern-Gruppe bezeichnet man:

 eine lithostratigraphische Einheit, siehe Schlern-Gruppe (Lithostratigraphie)
 eine Gebirgsgruppe in den Dolomiten, siehe Schlerngruppe (Gebirgsgruppe)